Super liga Srbije (2007/2008) – 2. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych serbskiej klubowej piłki nożnej. Sezon rozpoczął się 11 sierpnia 2007 roku, a zakończył 25 maja 2008 roku. Tytuł zdobyła drużyna . Liga liczy dwanaście zespołów.

Drużyny 

Po poprzednim sezonie spadły drużyny:  (11.) oraz  (12.).

Natomiast drużyna  (6.) wycofała się z najwyższej klasy rozgrywkowej przed rozpoczęciem nowego sezonu z powodu kłopotów finansowych.
Zastąpił ją przegrany dwumeczu barażowego: .

Pierwsza i druga runda

Tabela

Wyniki

Trzecia runda

Tabela

Wyniki 
Zestawienie par dla meczów drużyn w trzeciej rundzie (liczby oznaczają pozycję drużyny po 22. kolejkach):

Tabela końcowa 

 ||rowspan=4 style="background-color:white;"|

Baraże o Super liga Srbije 

Drużyna  wygrała w dwumeczu 4:3 i zagra w kolejnej edycji Super liga Srbije.

Zobacz też 
 Super liga Srbije

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Serbii
2007 w piłce nożnej
2008 w piłce nożnej
2007 w Serbii
2008 w Serbii